Ваздикс — фамилия.

Известные носители:
 Ваздикс, Улдис (1941—2006) — советский и латвийский актёр театра и кино.
 Ваздикс, Херманис (1906—1994) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.